Asola kan syfta på:
 Asola, Vanda – en stadsdel i Vanda, Finland
 Asola, Lombardiet  – en kommun i Italien